Пло́щадь Колу́мба — название площадей в различных городах.

 Площадь Колумба — площадь в Зеленограде.
 Площадь Колумба — площадь на Манхэттене.
 Площадь Колумба (фильм) — фильм 2012 года, США.